Santa Lucia kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Santa Lucía (kommunhuvudort i Argentina, Corrientes), 
 Santa Lucía (kommunhuvudort i Argentina, San Juan),

Brasilien 

 Santa Lúcia (kommun i Brasilien, São Paulo), 
 Santa Lúcia (kommun i Brasilien, Paraná),

Colombia 

 Santa Lucía (ort i Colombia, Atlántico, lat 10,32, long -74,96), 
 Santa Lucía (kommun i Colombia, Atlántico, lat 10,34, long -74,98),

Ecuador 

 Santa Lucía (ort i Ecuador, Guayas, lat -2,18, long -80,00),

Honduras 

 Santa Lucía (ort i Honduras, Departamento de Ocotepeque), 
 Santa Lucía (ort i Honduras, Departamento de Francisco Morazán, lat 14,10, long -87,12), 
 Santa Lucía (kommun i Honduras, Departamento de Francisco Morazán, lat 14,10, long -87,10), 
 Santa Lucía (kommun i Honduras, Departamento de Intibucá),

Malta 

 Santa Luċija, Malta, ort och kommun på ön Malta, , 
 Santa Luċija, Gozo, ort på ön Gozo,

Mexiko 

 Santa Lucía (ort i Mexiko, Guerrero, Pedro Ascencio Alquisiras), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Quintana Roo), Felipe Carrillo Puerto, 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Sinaloa), Concordia, 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Tabasco, Jalpa de Méndez), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Chiapas, Ocosingo), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Tabasco, Cunduacán), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Tabasco, Macuspana), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Puebla), Tenampulco, 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Veracruz, Tierra Blanca), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Morelos), Jantetelco, 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Guanajuato), Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Chiapas, Copainalá), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Veracruz, Juchique de Ferrer), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Chiapas, Cacahoatán), 
 Santa Lucía (ort i Mexiko, Oaxaca, Santa Cruz Zenzontepec),

Nicaragua 

 Santa Lucía, Nicaragua, Boaco,

Santa Lucia

 Saint Lucia, självständig stat,

Spanien 

 Santa Lucía (ort i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas,

Se även
Sankta Lucia – flera betydelser
Saint Lucia (olika betydelser) – flera betydelser

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Maltaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar